Choke (banda) - grupo canadense de hardcore
Choke (canção) - da banda Sepultura
Choke (livro) - de Chuck Palahniuk
Choke (armas de fogo) - uma constrição cônica de um cano de uma arma

Desambiguação